Dercitus är ett släkte av svampdjur. Dercitus ingår i familjen Pachastrellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Dercitus